Николай Михайлович Смирнов:
 Смирнов, Николай Михайлович (1807—1870) — русский государственный деятель.
 Смирнов, Николай Михайлович (1918—1988) — полный кавалер ордена Славы.